Mitch, diminutivo del nombre Mitchell (a veces de Michael), equivalentes a Miguel, puede referirse a:

 el Huracán Mitch.
 Mitch Richmond, baloncestista estadounidense.
 Mitch Mitchell, músico británico.
 Mitch Kapor, empresario estadounidense.
 Mitch Kupchak, baloncestista estadounidense.
 Mitch Pileggi actor estadounidense.
 Mitch Hedberg, cómico estadounidense.
 Mitch Easter, productor musical estadounidense. 
 Mitch Miller, músico estadounidense.
 Mitch Porter, músico estadounidense.
 Mitch Carson, personaje de ficción, agente secreto de historieta.
 Mitch Daniels, político estadounidense.
 Mitch Davis, productor de cine.
 Mich Amed, actor, mediático y psicólogo argentino.